Le qualificazioni del singolare  dell'Internationaux de Strasbourg 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Vesna Dolonc (ultimo turno)
  Flavia Pennetta (qualificata)
  Aleksandra Panova (secondo turno, ritirata)
  Chanel Simmonds (primo turno)

  Shelby Rogers (qualificata)
  Arantxa Parra Santonja (secondo turno)
  Julija Bejhel'zymer (ultimo turno)
  Maša Zec Peškirič (ultimo turno)

Wildcard 

  Marie Klocker (primo turno)
  Shelby Rogers (qualificata)
  Allie Will (primo turno)
  Victoria Muntean (primo turno)

  Eugenija Paškova (primo turno)
  Carolin Daniels (ultimo turno)
  Océane Adam (primo turno)

Qualificate 

  Shelby Rogers
  Flavia Pennetta 

  Marta Domachowska
  Magda Linette

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2013
WTA Tour 2013